Южна Пасадина може да се отнася за:

 Южна Пасадина (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ
 Южна Пасадина (Флорида), град в щата Флорида, САЩ